Antonio Calcagni (1536-1593), sculpteur et fondeur italien ;
 Filippo Calcagni (né en 1980), producteur/DJ italien connu cous le pseudonyme de DJ Mad Dog ;
 Patrick Calcagni (né en 1977), coureur cycliste suisse ;
 Tiberio Calcagni (1532-1565), sculpteur et peintre italien de la Renaissance.

Voir aussi 
 Patronyme voisin : .